

Patronyme 

 Alexander Barta (1983-), joueur de hockey sur glace allemand.
 Jan Bárta (1984-), un cycliste tchèque.
 Jiří Barta (1948-), réalisateur tchèque.
 Laszlo Barta, né en 1902 à Nagykoros (Hongrie), mort en 1961 à Saint-Tropez (France), illustrateur et graveur.
 Tomáš Barta (1999-), coureur cycliste tchèque.
 William Barta (1996-), coureur cycliste américain.

Autres 
 Barta est le pseudonyme de David Korner, un militant trotskiste roumain.
 Barta ou Butta est un personnage du manga Dragon Ball.
Patronyme tchèque